Gerald Balfour kan syfta på:

 Gerald Balfour, 2:e earl av Balfour (1853–1945), brittisk konservativ politiker
 Gerald Balfour, 4:e earl av Balfour (1925–2003), brittisk konservativ politiker